Bright is een van oorsprong Nederlands tijdschrift over technologie en design dat in 2005 voor het eerst werd uitgegeven door uitgeverij TechMedia van initiatiefnemers Oscar Kneppers en Erwin van der Zande.

Sinds 2015 is het mediamerk Bright onderdeel van RTL. Het blad heeft als doelgroep mannen en vrouwen van ± 25 tot 45 jaar, hoger opgeleid, stedelijk, urban innovators.

Tijdschrift 
De  eerste editie van Bright verscheen in februari 2005. Op het hoogtepunt in 2010 had het tweemaandelijkse tijdschrift een oplage van 100.000 stuks (25.000 zelfstandig, overige via een samenwerking met Vodafone’s tijdschrift Clear). In het tijdschrift is naast aandacht voor computers, elektronica en gadgets ook ruimte voor trends in de technologiesector, nerdcultuur en online diensten, aangevuld met artikelen over design, architectuur, kunst, mode en auto’s.

Sinds de start in 2005 werd Bright uitgegeven door de zelfstandige uitgever TechMedia. Halverwege 2008 werd TechMedia overgenomen door uitgeefconcern NDC/VBK, actief onder beheer van dochter Veen Media. Eind 2013 stopte Bright als tijdschrift en ging het na een management-buy-out van bedenker Erwin van der Zande zelfstandig verder als tweewekelijkse digitale uitgave genaamd Bright Ideas en de dagelijkse nieuwssite Bright.nl. In april 2015 nam RTL Bright over.

Samenwerkingen 
Bright werkte onder meer samen met de gratis krant DAG, ANP en NU.nl. Vanaf 2017 maakt Bright een wekelijkse uitlegvideo over technologie voor RTL EditieNL. Microsofts webportaal MSN.nl neemt artikelen van Bright over.

Evenementen 
In 2006 organiseerde Bright zijn eerste Tech Fest genaamd Bright Live in de Gashouder te Amsterdam met 3.000 bezoekers. Dat kreeg in 2009 een vervolg in kleiner verband met om de maand een Bright Night in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Daar werd ook de eerste Bright Day gehouden in 2013 voor een kleine 1.000 bezoekers. Anno 2017 is Bright Day een tweedaags evenement in de Jaarbeurs te Utrecht voor ruim 20.000 bezoekers.

Televisie 
In 2007 maakte Bright samen met tv-producent Dahl TV en de VPRO In de ban van het Ding. Voor RTL Z maakt Bright vanaf 2015 wekelijks het dertig minuten durende Bright TV. Voor RTL Z en RTL 7 presenteren Merijn Doggen en Erwin van der Zande vanaf 2017 dagelijks het nieuwsbulletin Bright Update.

Presentatoren 
 Erwin van der Zande
 Merijn Doggen
 Bram van Dijk
 David Lemereis
 Rutger Middendorp
 Eric Bouwman

Externe link
 Officiële website

Nederlands tijdschrift
Nederlandse website